Piąta edycja międzynarodowych rozgrywek w piłce nożnej Złoty Puchar CONCACAF rozegrana w 2000 roku w USA.

W turnieju wzięło udział 12 drużyn podzielonych na 4 grupy. Oprócz krajów ze strefy CONCACAF w turnieju wzięły udział Kolumbia, Peru i Korea Południowa.

O tym, że w grupie D drugie miejsce zajęła Kanada, a trzecie Korea Płd., zadecydował rzut monetą, ponieważ obie drużyny miały tyle samo punktów oraz strzelonych i straconych bramek, a bezpośrednie spotkanie między tymi drużynami zakończyło się remisem.

  Gwatemala
  Haiti
  Honduras
  Jamajka
  Kanada
  Kolumbia
  Korea Południowa
  Kostaryka
  Meksyk
  Trynidad i Tobago
  Peru
  USA

Pierwsza runda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Ćwierćfinały 

Mecz został przerwany w 89 minucie po wtargnięciu kibiców na płytę boiska.

Półfinały

Mecz o 3. miejsce 
Mecz o 3. miejsce nie został rozegrany.

Finał

Najlepsi strzelcy 
 4 -  Carlo Corazzin
 3 -  Carlos Pavón

Linki zewnętrzne 
 RSSSF.com - informacje o turnieju

Złoty Puchar CONCACAF 2000